Braziliaanse Superliga (mannenvolleybal)
 Braziliaanse Superliga (vrouwenvolleybal)